

Дани сећања 

1110-е п. н. е.

fr:1115 av. J.-C.